Сборная Сирии по футболу — национальная футбольная команда Сирии. Сборная управляется Сирийской арабской федерацией футбола. Сборная Сирии ни разу не участвовала в финальной стадии чемпионата мира.

История 
Сборная Сирии не входит в число сильнейших азиатских сборных, несмотря на это, команда достигла определённых успехов на международной арене. Впервые сборная приняла участие в квалификации к чемпионату мира в 1958 году, таким образом, став одной из первых команд в Азии, которые смогли достигнуть этого результата. На чемпионате мира 1966 года сборная Сирии была одной из двух команд Азии (вторая Израиль), которые должны были выступать в европейской континентальной зоне, однако Сирия присоединилась к бойкоту чемпионата мира африканскими и азиатскими сборными, который был проведён в знак протеста против распределения путёвок, и снялась с соревнования.

В 1986 году Сирия была в одном шаге от попадания в финальную часть чемпионата мира, однако поражение от сборной Ирака помешало этому осуществиться. В финальной части Кубка Азии сборная Сирии участвовала четыре раза, в последний раз это случилось в 2011 году, однако дальше первого раунда им не удалось продвинуться. Попасть на чемпионат мира ни в 2010, ни в 2014 году у сирийцев также не получилось: к первенству мира 2010 года они просто не прошли квалификацию, а из отборочного турнира 2014 года были дисквалифицированы из-за незаконной заявки футболиста Жоржа Мурада, который не прошёл до конца натурализацию и ранее был заигран за молодёжную сборную Швеции.

В 2012 году Сирия победила Ирак в финале чемпионата Западной Азии и взяла свой первый кубок. В 2017 году Сирия была близка к выходу на чемпионат мира в России, попав в стыковые матчи АФК с Австралией, но по сумме двух встреч уступила 2:3.

Чемпионат мира 
 С 1930 по 1954 — не принимала участие
 1958 — не прошла квалификацию
 1962 — не принимала участие
 1966 — снялась с соревнования
 1970 — не принимала участие
 1974 — не прошла квалификацию
 1978 — снялась с соревнования
 С 1982 по 2010 — не прошла квалификацию
 2014 — дисквалифицирована
 2018 — не прошла квалификацию
 2022 — не прошла квалификацию

Кубок Азии 
 С 1956 по 1972 — не принимала участие
 1976 — снялась с соревнования
 1980 — групповой этап
 1984 — групповой этап
 1988 — групповой этап
 1992 — не прошла квалификацию
 1996 — групповой этап
 2000 — не прошла квалификацию
 2004 — не прошла квалификацию
 2007 — не прошла квалификацию
 2011 — групповой этап
 2015 — не прошла квалификацию
 2019 — групповой этап

Чемпионат Федерации футбола Западной Азии

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Фаджром Ибрахимом для участия в матчах Кубка Азии 2019, который пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля 2019 года.
 Игры и голы приведены по состоянию на 6 января 2019 года:

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Сборная Сирии на официальном сайте FIFA
 Сборная Сирии на официальном сайте АФК
 Официальный сайт Сирийской футбольной ассоциации
 Сборная Сирии на сайте Goalzz.com
 Сборная Сирии на официальном сайте УАФА
 Все матчи сборной Сирии с 1949 года

Сирия
Футбол в Сирии